gromada Rogi (powiat krośnieński)
 gromada Rogi (powiat niemodliński)

Zobacz też:

 gromada Zmudzona (powiat kozielski) (Zmudzona – obecnie Rogi)